Летукс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 30,51 км². Население — 425 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сарагосы